Brancoplia är ett släkte av skalbaggar. Brancoplia ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Brancoplia